— феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1620—1871). Куруме-хан располагалось в провинции Тикуго (современная префектура Фукуока) на острове Кюсю.

Краткая история 
 Административный центр: город Мии (современный город Куруме префектуры Фукуока).

 Доход хана: 210.000 коку риса.

 Княжество управлялось родом Арима, который принадлежал к тодзама-даймё и имел статус правителя провинции (国主). Главы рода имели право присутствовать в большом зале аудиенций сёгуна.

 Дочерние ханы: Мацудзаки-хан (1668—1684).

 В 1871 году после административно-политической реформы Куруме-хан был ликвидирован. Территория бывшего княжества вошла в состав префектуры Фукуока.

Правители Куруме-хана

Примечания

Источники 
 Рубель В. А. Японська цивілізація: традиційне суспільство і державність. — Київ: «Аквілон-Прес», 1997—256 с. — ISBN 966-7209-05-9.

Ссылки 
 Список трехсот ханов периода Эдо

Ханы Японии